Майо́ров — російське прізвище.

Відомі носії:
 Майоров Борис Олександрович — радянський хокеїст і тренер. Олімпійський чемпіон.
 Майоров Генріх Олександрович — російський та український артист балету та балетмейстер, лауреат Державної премії СРСР, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації та Бурятії.
 Майоров Євген Олександрович — радянський хокеїст і спортивний коментатор. Олімпійський чемпіон.
 Майоров Костянтин Володимирович — російський хокеїст, центральний нападник.
 Майоров Микола Кирилович — український поет та письменник-гуморист.
 Майоров Михайло Мусійович — міністр УРСР.
 Майоров Олександр В'ячеславович — російський історик, доктор історичних наук.
 Майоров (Маюров) Олексій Іванович — математик, інженер, дійсний статський радник, член-кореспондент Імператорської Академії наук.

Російські прізвища